kártyavár, egymás fölé helyezett játékkártyákból készített építmény
Művészet
 Kártyavár, Babits Mihály regénye
 Kártyavár (1967) magyar film
 Kártyavár (1969) francia film
 Kártyavár (1993) amerikai film
 Kártyavár (2013–) amerikai televíziós sorozat
 Kártyavár, Szabyest dala